Plaats in Indonesië
 Teupin Ara (Samudera), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Utara in de provincie Atjeh
 Teupin Ara (Teunom), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Jaya in de provincie Atjeh